Сан-Диего Флит () — профессиональный футбольный клуб, базирующийся в Сан-Диего, Калифорния. Команда входит в лигу Альянс американского футбола, первый сезон которой стартует в феврале 2019 года. Домашние матчи клуба будут проходить на «SDCCU Стэдиум».

История

Основание клуба 
С 1961 года в городе базировалась команда НФЛ «Сан-Диего Чарджерс», которая с сезона 2017 года переехала в Лос-Анджелес. Переезд вызвал негативную реакцию со стороны местных болельщиков, а супервайзер округа Рон Робертс назвал ситуацию позором и сравнил владельца клуба Дина Спаноса с Дональдом Стерлингом, который в 1984 году также перевёз баскетбольный клуб «Сан-Диего Клипперс» в Лос-Анджелес.

В мае 2018 года один из основателей Альянса американского футбола Чарли Эберсол и руководитель футбольных операций лиги Джон Маккей объявили о том, что Сан-Диего станет шестым городом, в котором будет размещена команда лиги. На той же пресс-конференции было объявлено, что главным тренером клуба станет Майк Мартц, с 2000 по 2005 год руководивший командой НФЛ «Сент-Луис Рэмс». В сезон 1999 года он также был координатором нападения клуба, который одержал победу в Супербоуле XXXIV. Команда получит преимущественное право при подписании контрактов с игроками из Университета штата в Сан-Диего, Университета Сан-Диего, Университета Южной Калифорнии, Стэнфорда, Вашингтонского университета, Университета Колорадо и ещё девяти учебных заведений. Кроме того, Сан-Диего имеет приоритет при заключений соглашений с игроками клубов НФЛ «Лос-Анджелес Рэмс», «Лос-Анджелес Чарджерс», «Окленд Рэйдерс» и «Детройт Лайонс», а также представителем Канадской лиги «Бритиш Коламбия Лайонс». 

Название и цвета команды были представлены 25 сентября 2018 года. Клуб получил название «Флит», которое демонстрирует связь города с военным флотом — в Сан-Диего базируются 54 корабля Тихоокеанского флота, а 35 000 жителей города работают на военно-морской базе. Серый цвет клубной эмблемы символизирует военный корабль, жёлтый — заходящее солнце. В честь старшин флота на логотипе изображён шеврон.

Сезон 2019 
Расписание игр чемпионата было объявлено в октябре 2018 года. В первой официальной игре в своей истории 9 февраля 2019 года «Флит» сыграют против «Сан-Антонио Коммандерс» на стадионе «Аламодоум».

Положение команд 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей

 Результаты игр 
Стартовую игру сезона «Флит» проводили на выезде против «Сан-Антонио». Первые очки команды набрали во второй четверти, когда Ник Роуз и Донни Хейгеман реализовали по две попытки филд-гола. Хорошо провели матч защитные линии обеих команд. Игроки «Сан-Антонио» за матч сделали шесть сэков и три перехвата, один из которых был возвращён на 68 ярдов сэйфти Орионом Стюартом. Решающее преимущество хозяева поля получили на первом драйве четвёртой четверти, когда тачдаун на 3 ярда занёс Кеннет Фэрроу. Окончательный счёт матча установил ещё один филд-год, пробитый Ником Роузом. В конце игры «Флит» имели возможность сократить отставание в счёте, но отданный в зачётную зону пас был перехвачен Заком Санчесом.

На второй игровой неделе сезона «Флит» провели первый матч на своём поле. В первой четверти Атланта повела в счёте 9:0 после филд-гола и тачдауна. Развить преимущество гостям не позволила защита «Сан-Диего», которая отдала сопернику только 222 ярда, сделала три сэка и восемь захватов с потерей ярдов. «Флит» смогли сравнять счёт после трёх филд-голов, забитых Донни Хейгеманом, а в заключительной четверти игры раннинбек Джакуан Гарднер занёс два тачдауна, ставших первыми в истории команды, и принёс «Сан-Диего» победу.

В третьей игре сезона «Сан-Диего» на своём поле взяли реванш у «Сан-Антонио» за поражение в матче открытия. Коммандерс открыли счёт уже через двадцать секунд после начала матча, но этот тачдаун так и остался единственным для них. К большому перерыву Флит вели со счётом 22:8, один из тачдаунов занёс лайнбекер Эй Джей Тарпли после перехвата. В третьей четверти хозяева поля закрепили преимущество и уверенно довели игру до победы.

 Состав команды 
 Состав команды по состоянию на 7 февраля 2019 года''

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

 
Спортивные клубы, основанные в 2018 году